South Ward School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South Ward School (Florida), ID-Nr. 79000690
 South Ward School (Iowa), ID-Nr. 82000408
 South Ward School (Pennsylvania), ID-Nr. 78002360